Botànica: diverses plantes:
 Farigola o timó (Thymus vulgaris)
 Farigola borda (Staehelina dubia).
 Farigola mascle (Teucrium capitatum).
 Farigola, frígola (Teucrium marum subsp. marum)